Де Рой:
  (; род. 1980) — нидерландский автогонщик, двукратный победитель Ралли «Дакар» в классе грузовиков, сын Яна де Роя.
 Де Рой, Франс (; род. 1935) — нидерландский футболист, игравший на позиции вратаря.
  (; род. 1943) — нидерландский автогонщик, победитель Ралли «Дакар» в классе грузовиков (1987).
 Жиль де Руа, или де Рой, также Эгидиус де Руайя (,  или Aegidius de Roya, около 1415—1478) — фламандский хронист и богослов.
 Леруа (Де Руа), Гендрик, другой вариант имени — Генрих Регий (; 1598—1679) — голландский физиолог, преподаватель и философ.
 Iveco De Rooy (или Petronas De Rooy Team Iveco) — автогоночная команда, специализирующаяся на участии в ралли-рейдах.
 Кратер Де Руа () — лунный кратер.